Bodenfeldgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Bodenfeldgraben (Aisch), mit längeren Zulauf Grenzgraben, linker Zufluss der Aisch über einen Altarmrest nach Uttstadt, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Bodenfeldgraben (Altbach), rechter Zufluss des Altbachs (zur Bibert) vor Herpersdorf, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach
 Bodenfeldgraben (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zum Krettenbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) vor Stierhöfstetten, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Bodenfeldgraben (Mailheimer Graben), linker Zufluss des Mailheimer Grabens (zur Aisch) in Oberndorf, Markt Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Siehe auch:
 Bodengraben
 Feldgraben